Jan Pieter Heije, Nederlandse arts, vooral bekend vanwege zijn inzet voor dichtkunst en muziek.
 Pascal Heije, Nederlands voetballer

Zie ook
 Heijen - dorpskern van de gemeente Gennep, in de Nederlandse provincie Limburg